Mihara bezeichnet:
 Mihara, eine Großstadt in der japanischen Präfektur Hiroshima
 Mihara (Hyōgo), eine Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo, fusioniert nach Minami-Awaji
 Mihara (Kōchi), ein Dorf in der japanischen Präfektur Kōchi
 Mihara (Ōsaka), eine Stadt in der japanischen Präfektur Ōsaka, eingemeindet nach Sakai
 Mihara-ku (Sakai), ein Stadtbezirk von Sakai
 Mihara-gun (Hyōgo), ein Landkreis in der Präfektur Hyōgo
 Mihara (Vulkan), ein Vulkan auf Izu-Ōshima

Mihara ist der Familienname folgender Personen:
 Asahiko Mihara (* 1947), japanischer Politiker
 Hiroki Mihara (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Jun Mihara (1952–1995), japanische Mangaka
 Kōhei Mihara (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Mai Mihara (* 1999), japanische Eiskunstläuferin
 Masatoshi Mihara (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Mitsukazu Mihara (* 1970), japanische Mangaka
 Naoki Mihara (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Puti Kaisar-Mihara (* 1986), österreichisches Fotomodell und Schauspielerin
 Shūma Mihara (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Tadashi Mihara (* 1955), japanischer Boxer
 Yōko Mihara (* 1933), japanische Schauspielerin